Vladislav Ivanov: calciatore moldavo
Vladislav Ivanov: pallavolista bulgaro